Сан-Ніколас ( — Святий Миколай) — низка топонімів в іспаномовних країнах, названих на честь св. Миколая.

 Сан-Ніколас (Буенос-Айрес) — район у центрі міста Буенос-Айрес
 Сан-Ніколас (бухта) — бухта в Тихому океані біля узбережжя Перу
 Сан-Ніколас (Копан) — місто в гондураському департаменті Копан
 Сан-Ніколас (Кордова) — місто в аргентинській провінції Кордова
 Сан-Ніколас (Ла-Ріоха) — місто в аргентинській провінції Ла-Ріоха
 Сан-Ніколас (Нікарагуа) — місто в нікарагуанському департаменті Естелі
 Сан-Ніколас (Оахака) — муніципалітет у мексиканському штаті Оахака
 Сан-Ніколас (округ) — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Сан-Ніколас (острів) — один з Канальних островів у Каліфорнії (США)
 Сан-Ніколас (Санта-Барбара) — місто в гондураському департаменті Санта-Барбара
 Сан-Ніколас (станція метро) — станція Монтеррейського метрополітену у Мексиці
 Сан-Ніколас (Чилі) — місто в чилійському регіоні Біобіо
 Сан-Ніколас-Буенос-Айрес — муніципалітет у мексиканському штаті Пуебла
 Сан-Ніколас-де-Барі — місто в кубанській провінції Гавана
 Сан-Ніколас-де-Батангас — місто у філіппінській провінції Батангас
 Сан-Ніколас-де-Ілокос — місто у філіппінській провінції Північний Ілокос
 Сан-Ніколас-де-Карретас — місто у мексиканському штаті Чіуауа
 Сан-Ніколас-де-лос-Арройос місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Сан-Ніколас-де-лос-Гарса — муніципалітет у мексиканському штаті Нуево-Леон
 Сан-Ніколас-де-лос-Ранчос — муніципалітет у мексиканському штаті Пуебла
 Сан-Ніколас-дель-Пуерто — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья
 Сан-Ніколас-де-Пангасінан — місто у філіппінській провінції Пангасінан
 Сан-Ніколас-де-Пануко — місто у мексиканському штаті Сіналоа
 Сан-Ніколас-де-Реаль-Каміно — місто в іспанській провінції Паленсія
 Сан-Ніколас-Ідальго — муніципалітет у мексиканському штаті Оахака
 Сан-Ніколас-Тетелько — місто у мексиканському федеральному окрузі
 Сан-Ніколас-Толентіно — муніципалітет у мексиканському штаті Сан-Луїс-Потосі